USS Stribling je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Stribling (DD-96) 
 USS Stribling (DD-867)

Stribling